Carson City (Nevada), de hoofdstad van de Amerikaanse staat Nevada
 Carson City (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Carson City (film), een Amerikaanse western uit 1952 met Randolph Scott